Мо́лчадь — топоним:

 Молчадь — деревня в Барановичском районе Брестской области Беларуси, центр Молчадского сельсовета.
 Молчадь — река в Барановичском и Дятловском районах Беларуси.